Руфус Суел () је енглески глумац, рођен 29. октобра 1967. године у Твикенхаму (Енглеска).

Филмографија 

|-
|-
| 1995. || || -{Cold Comfort Farm}- || Сет Старкадер || 
|-
| 1998. || || -{Dark City}- || Џон Мердоч || 
|-
| 2001. || Прича о витезу || -{A Knight's Tale}- || Гроф Адемар од Анжуа || 
|-
| 2001. || || -{She Creature}- || Ангус Шо || 
|-
| 2003. || Хелена тројанска || -{Helen of Troy}- || Агамемнон || 
|-
| 2005. || Легенда о Зороу || -{The Legend of Zorro}- || Арманд || 
|-
| 2006. || Тристан и Изолда || -{Tristan & Isolde}- || Марк || 
|-
| 2006. || || -{The Holiday}- || Џеспер Блум || 
|-
| 2006. || Илузиониста || -{The Illusionist}- || Принц Леополд || 
|-
| 2020. || Отац || -{The Father}- || Пол ||
|-
| 2021. || Стари || -{Old}- || Чарлс || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1967.
Енглески глумци
Британски глумци